SOP je zkratka, která může mít v různých oblastech různé významy:

Letectví
 Svislá ocasní plocha – část draku letadla

Podnikání
 Sales and operation planning – česky Obchodně-provozní plánování, důležitá součást plánování ve výrobním podniku

Politika
 Strana občianskeho porozumenia – bývalá politická strana na Slovensku
 Socialistická organizace pracujících – česká trockistická organizace
Vzdělání
 samostatná odborná práce - slouží k absolvování praktické zkoušky v oboru

Zkratky